Скочув (, , )  —  город  в Польше, входит в Силезское воеводство,  Цешинский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 9,79 км². Население — 14 783 человека (на 2004 год).

Города-побратимы 
  Капелле (Нидерланды)

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Тешинской Силезии
Города Силезского воеводства
Цешинский повет